Lady May Abel Smith, nacida princesa May de Teck (May Helen Emma Abel Smith; 23 de enero de 1906 - 24 de mayo de 1994) era descendiente de la familia real británica, bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido. Desde su nacimiento fue conocida como la 'princesa May de Teck, título en el Reino de Wurtemberg. Fue llamada luego Lady May Cambridge, después de que la familia real británica y sus familiares dejaran de usar sus títulos alemanes en 1917, y Lady May Abel Smith después de su matrimonio.

Primeros años 
La princesa May nació en Claremont House, cerca de Esher, Surrey, Inglaterra. Sus padres fueron el príncipe Alexander de Teck (más tarde el primer conde de Athlone), hijo menor del príncipe Francisco, duque de teck y la princesa María Adelaida de Cambridge. Su madre era la princesa Alicia de Teck (nacida princesa Alicia de Albany), hija del príncipe Leopoldo, duque de Albany, hijo menor de la reina Victoria de Inglaterra y su esposa, la princesa Helena de Waldeck-Pyrmont. Como hija del príncipe Alexander de Teck, May tuvo el estilo y título de Su Alteza Serenísima la princesa May de Teck desde su nacimiento.

Lady May Cambridge 
Durante la Primera Guerra Mundial el sentimiento antialemán llevó al primo de la princesa May, el rey Jorge V, a cambiar el nombre de la Casa Real Británica de origen alemán en ese entonces Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha y anglicanizarla a Casa de Windsor. El Rey también renunció a todos sus títulos germanos y de los miembros de la Familia Real Británica, que fueran súbditos británicos.

En respuesta, el padre de May, el príncipe Alexander, renunció a su título de Príncipe de Teck en el Reino de Wurtemberg y al tratamiento de Su Alteza Serenísima. Alexander, junto con su hermano, el príncipe Adolfo de Teck, adoptaron el nombre de Cambridge, en honor de su abuelo, el príncipe Adolfo, duque de Cambridge.

Días más tarde, el rey creó al príncipe Alexander Conde de Athlone y Vizconde Trematon. Alexander fue estilizado El Muy Honorable Conde de Athlone. Su hija fue llamada Lady May Cambridge y su hijo sobreviviente adoptó el título de cortesía de Vizconde Trematon. La esposa de Alexander, la princesa Alicia, nacida como princesa británica, mantuvo su título y su estilo, Su Alteza Real, y fue conocida como la princesa Alicia, condesa de Athlone.

Sirvió como real dama de honor en numerosas ocasiones: tres veces en la Abadía de Westminster: en 1919, a Su Alteza Real princesa Patricia de Connaught en su matrimonio con el capitán Alexander Ramsay, en 1922, a Su Alteza Real la princesa María en su matrimonio con el vizconde Lascelles, y en 1923, a Lady Elizabeth Bowes-Lyon en su matrimonio con Su Alteza Real el duque de York.

Matrimonio y descendencia 
Lady May se casó con Henry Abel Smith (posteriormente Sir Henry) el 24 de octubre de 1931. Estuvieron casados durante más de 60 años y tuvieron tres hijos:

 Anne Mary Sibylla Abel Smith (1932), casada el 14 de diciembre de 1957 con David Liddell-Grainger (1930-2007), se divorciaron en 1981.
 Coronel Richard Francis Abel Smith (1933-2004), casado el 28 de abril de 1960 con Marcia Kendrew (1940).
 Elizabeth Alice Abel Smith (1936), casada el 29 de abril de 1965 con Peter Wise (1929), pero se divorciaron en 1975.

A la boda de Lady May asistieron:

 Imogen Rhys.
 Kathleen Alington.
 La princesa Ingrid de Suecia, que fue dama de honor, futura reina consorte del rey Federico IX de Dinamarca, que presentó a otra de las damas de honor, Sibylla de Sajonia-Coburgo-Gotha (hija de Carlos Eduardo, ex-duque de Albany) a su hermano Gustavo Adolfo; Sibylla se casó un año después en Coburgo (una boda en la que el rey Jorge V prohibió asistir a los miembros de la familia real debido a la cercanía de Carlos Eduardo con el Partido Nazi).
 Mayor Cecil G. Weld-Forester.
 Jennifer Bevan.
 Wenefryde Tabor.
 Lady Mary Cambridge, su tía segunda.
 La princesa Isabel de York, futura Isabel II del Reino Unido, su tía segunda.

Últimos años 
Lady May no llevaba a cabo deberes reales ya que no era miembro oficial de la familia real. Sin embargo asistió a algunos acontecimientos importantes como la coronación de la reina Isabel II y a la boda de Carlos, príncipe de Gales con lady Diana Spencer.

Entre 1958 y 1966, sir Henry Abel Smith sirvió como Gobernador de Queensland. May acompañó a Henry a Brisbane.

Lady May murió un año después de su marido. Ambos están enterrados en el cementerio real en Frogmore, no lejos del Castillo de Windsor. A su entierro asistieron miembros de la familia real.

Títulos 
 Su Alteza Serenísima la princesa May de Teck (1906-1917)
 Señorita May Cambridge (1917-1917)
 Lady May Cambridge (1917-1931)
 Lady May Abel Smith (1931-1994)

Ancestros 

Casa de Württemberg
Casa de Windsor
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Casa de Teck
Fallecidos en Londres
Británicas del siglo XX